Observatorio de Internet para la Enseñanza Universitaria (ODIN) es una publicación digital creada en 2007 y editada por la Dirección de Informatización de la Universidad de La Habana (UH), que incluye artículos originales y reproduce trabajos seleccionados de revistas o sitios de Internet, con especial énfasis en la introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), todos orientados a la divulgación de información científico técnica, aplicable al perfeccionamiento de la enseñanza en la Educación Superior. Está alojado en el portal Web de la UH.

La publicación cuenta con un boletín electrónico destinado a divulgar la propia existencia del Observatorio. Es de frecuencia semanal, se distribuye a través del correo electrónico y está dirigido principalmente a los profesores de la enseñanza media superior y superior. El mismo incluye resúmenes de los trabajos publicados y los enlaces a las direcciones de Internet donde se pueden consultar íntegramente. 

La suscripción al boletín se realiza a través del correo electrónico. Tanto en los sitios de Intranet e Internet, como en el boletín –todos identificados con el nombre de ODIN- los usuarios pueden acceder a materiales sobre la enseñanza y el aprendizaje en la Educación Superior, Noticias Varias y Novedades Tecnológicas de interés, tomadas de diversas fuentes.

Perfil temático 
Su contenido está orientado a temas útiles para el perfeccionamiento de la docencia en la Educación Superior, que se han agrupado en:

 Sustentación teórica del aprendizaje: Trabajos sobre las distintas teorías del aprendizaje, incluyendo el desarrollo de las mismas con la presencia de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones, (TIC). 

 Aprendizaje en Línea: sobre las experiencias en la Educación a Distancia, y las varias posibilidades que ofrece el aprendizaje en línea en general.

 Recursos a disposición del aprendizaje: sobre las distintas herramientas y recursos a disposición del proceso de enseñanza aprendizaje, oportunidades, ventajas y desventajas, que ofrecen.

 Tendencias de desarrollo: Artículos que proyectan ideas acerca del futuro de la Educación Superior y sus perspectivas a mediano y largo plazo.

ODIN divulga trabajos de autores cubanos o de cualquier país, siempre que utilicen los idiomas español o inglés.

Referencias 

Publicaciones fundadas en 2007
Educación en Cuba
Empresas de Cuba
Periódicos de Cuba
Periódicos digitales